Lycia subalpina är en fjärilsart som beskrevs av Franz Dannehl 1927. Lycia subalpina ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
subalpina